Coralliophila bracteata är en snäckart som först beskrevs av Brocchi 1814.  Coralliophila bracteata ingår i släktet Coralliophila och familjen Coralliophilidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
bracteata